Dans la mythologie grecque et romaine, ce nom peut désigner :
 Latinus, fils de Zeus et de Pandore, qui donna son nom au peuple latin, ou Jupiter Latial, dans le temple duquel étaient célébrées, chaque année, les Féries latines, fêtes commémorant l'alliance par tous les peuples du Latium ;
 Latinus, roi des Aborigènes du Latium, époux d'Amata et père de Lavinia, la seconde épouse d'Énée ;
 Latinus Silvius, quatrième roi d'Albe la Longue, descendant du précédent, fils d'Énée Silvius et père d'Alba Silvius ;
 Dans le sport :
 Latinus Club, club de football des Îles Caïmans.

Voir aussi 

 Latino
 Latins